ТЗС — многозначная аббревиатура:
 ТЗС — торгово-закупочная система
 ТЗС — туннельно-запястный синдром
 ТЗС — тыловая зона связи
 ТЗС — техникум зелёного строительства

См. также 
 АТЗС — автономное теплозащитное снаряжение
 ВТЗС — внутренняя телевизионная замкнутая сеть
  — аббревиатура латиницей